Маттиви́льда Доббс (; 11 июля 1925, Атланта, Джорджия, США — 8 декабря 2015) — американская оперная певица афро-американского происхождения (колоратурное сопрано).

Биография 
На сцене выступает с 1953 года. Гастролировала как по США, так и по Европе (в СССР в 1959). В 1959 году американские кинематографисты сняли о певице документальный фильм. В 1974 году ушла со сцены. Преподавала вокал в Техасском университете в Остине и в Говардском университете в Вашингтоне.

Первый муж испанец Луис Родригес ().

Партии 
 «Соловей» Стравинского — Соловей
 «Ариадна на Наксосе» Штрауса — Цербинетта
 «Итальянка в Алжире» Россини — Эльвира
 «Зигфрид» Вагнера — Лесная птичка
 «Риголетто» Верди — Джильда
 «Дон Жуан» Моцарта — Церлина
 «Сказки Гофмана» Оффенбаха — Олимпия
 «Лючия ди Ламмермур» Доницетти — Лючия
 «Бал-маскарад» Верди — Оскар
 «Волшебная флейта» Моцарта — Царица ночи
 «Севильский цирюльник» Россини — Розина

 Награды 
 1950 — 1-я премия на Международном музыкальном конкурсе в Женеве.

 Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 177 — ISBN 5-85270-033-9
 Karl J. Kutsch, Leo Riemens: Großes Sängerlexikon. Band 3: Davislim-Hiolski.'' 3., erweiterte Auflage. München 1999, ISBN 3-598-11419-2, S. 914/915.

Ссылки 
 Маттивильда Доббс  на Allmusic 
 Маттивильда Доббс на сайте КиноПоиск

Сопрано
Выпускники Спелманского колледжа
Преподаватели Говардского университета
Выпускники Колумбийского университета